Belarus steht für:
 Belarus, osteuropäischer Staat, auch Weißrussland genannt
 Belarus, Markenname des Minsker Traktorenwerks für die dort produzierten Traktoren und andere Fahrzeuge
 Belarus (Zeitung), in den USA herausgegebene belarussische Zeitung
 Radio Belarus, Radiosender

Siehe auch:
 Biełarus, weißrussische Exilzeitung in New York